Shepard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jon H. Shepard
 John W. Shepard